Plusieurs régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Salis » :
 Le Régiment de Salis (1672-1690) 
 Le régiment de Salis (1690-1702) également appelé régiment de Salis-Jeune 
 Le Régiment de Salis-Marschlins , renommé le  «  d'infanterie de ligne »
 Le Régiment de Salis-Mayenfeld 
 Le Régiment de Salis-Samade , renommé le  «  d'infanterie de ligne »
 Le Régiment de Salis-Soglio 

Homonymie d'unités militaires